Ги́за:
 Гиза — город в Египте.
Гиза (плато) —  плато в Гизе.
 Гиза — газовое месторождение в Египте.
 Гиза, Пётр (род. 1980) — польский футболист, полузащитник.